

События 
 1 января
 Вступил в силу закон об объединении шести австралийских колоний Великобритании в федерацию. Образование Австралийского Содружества со статусом доминиона Британской империи. Первым премьер-министром Австралии стал Эдмунд Бартон.
 В Австро-Венгрии после трёхмесячной забастовки чешских горняков введён 9-часовой рабочий день на рудниках и шахтах.
 10 января — в штате Техас (США) открыты месторождения нефти.
 22 февраля — разбилось на скалах пассажирское судно «Рио-де-Жанейро» (); погибло 128 человек.
 27 февраля — покушение студента Петра Карповича на министра просвещения России Н. П. Боголепова.
 4 марта — вступление Уильяма Мак-Кинли в должность президента США на второй срок. Вице-президентом стал Теодор Рузвельт.
 23 марта — Филиппино-американская война: американские войска захватили в плен президента Филиппин Эмилио Агинальдо-и-Фами.
 1 апреля — турецкий корабль «Аслана» разбился на подводных камнях в Красном море; жертвами трагедии стали 180 человек.
 19 апреля — Филиппино-американская война: президент Филиппин Эмилио Агинальдо-и-Фами призвал своих сторонников к капитуляции.
 20 мая — столкновение рабочих Обуховского завода в Петербурге с полицией и войсками.
 24 июня — в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.
 6 августа — начало Британской антарктической экспедиции (1901—1904) под руководством Роберта Скотта.
 6 сентября
 Покушение польского анархиста Леона Чолгоша на президента США Уильяма Мак-Кинли.
 Великобритания и Османская империя подписали соглашение, по которому шейхство Кувейт формально оставалось частью турецкой территории, но Великобритания сохраняла в нём все свои позиции.
 7 сентября — принят Заключительный протокол 11 держав по итогам подавления Ихэтуаньского восстания в Китае.
 14 сентября — смерть президента США Уильяма Мак-Кинли, вступление в должность Теодора Рузвельта.
 1 октября — скончался эмир Афганистана Абдур-Рахман. На престол взошёл его сын Хабибулла-хан.
 14 октября — на Байкале затонуло судно «Потапов»; погибло около 200 человек (жертвами стали в основном горожане и крестьяне из Хомутово и Оека).
 18 ноября — подписание договора Хея-Паунсфота между США и Великобританией, согласно которому США получили право на сооружение Панамского канала.
 7 декабря — заключение англо-итальянского соглашения о границах Судана.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Авиация

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1901 году
 25 января — Рязанов, Василий Георгиевич — советский военный деятель, Генерал-лейтенант авиации. Дважды Герой Советского Союза (ум. 1951).
 1 февраля — Кларк Гейбл, американский киноактёр (ум. 1960).
 12 февраля — Юозас Микенас, литовский скульптор (ум. 1964).
 20 февраля — Луис Исидор Кан, американский архитектор (ум. 1974).
 28 февраля — Лайнус Карл Полинг, американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1954 года и Нобелевской премии мира 1962 года (ум. 1994).
 11 апреля — Дональд Говард Мензел, американский астроном и астрофизик (ум. в 1976).
 13 апреля — Жак Лакан, французский психоаналитик. (ум. в 1981).
 29 апреля — Хирохито, император Японии в 1926—1989 гг (ум. в 1989).
 20 мая — Макс Эйве, нидерландский шахматист, пятый чемпион мира по шахматам (ум. в 1981).
 6 июня — Сукарно, первый президент Индонезии (ум. в 1970).
 18 июня — Великая княжна Анастасия Николаевна Романова.
 5 июля — Сергей Образцов, советский театральный деятель, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда (ум. 1992).
 4 августа — Луи Армстронг, американский джазовый музыкант (ум. 1971).
 13 августа — Борис Чирков, советский актёр (ум. 1982).
 20 августа — Сальваторе Квазимодо, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1959 год (ум. 1968).
 26 августа — маршал Чэнь И, китайский военный и политический деятель, министр иностранных дел КНР в 1958 — 1972 годах (ум. 1972)
 14 сентября— Власов, Андрей Андреевич, советский военачальник генерал, перешедший в ходе Великой Отечественной войны на сторону нацистской Германии (казнён 1946).
 29 сентября — Энрико Ферми, итальянский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1938 года (ум. 1954).
 30 сентября — Виктор Дубинин, советский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР (ум. 1984).
 23 октября — Николай Каротамм, первый секретарь Коммунистической партии Эстонии в 1944—1950 годах (ум. 1969).
 3 ноября — Леопольд III, король Бельгии в 1934 — 1951 годах (ум.1983)
 7 ноября — Рина Зелёная, советская актриса, народная артистка РСФСР (ум. 1991).
 8 ноября — Георге Георгиу-Деж, румынский политик-коммунист, фактический глава Румынии в 1945—1965 годах (ум.1965).
 17 ноября — Иван Пырьев, советский кинорежиссёр, народный артист СССР, шестикратный лауреат Сталинской премии (ум. 1968).
 4 декабря — Николай Симонов, советский актёр театра и кино, народный артист СССР (ум. 1973).
 5 декабря — Уолт Дисней, американский художник-мультипликатор, кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер (ум. 1966).
 6 декабря — Георгий Маленков, советский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров СССР (1953—1955) (ум. 1988).
 27 декабря — Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса и певица (ум. 1992).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1901 году

 22 января — Виктория, королева Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии с 1837 года и императрица Индии с 1876 года.
 27 января — Джузеппе Верди, итальянский композитор.
 11 февраля — Милан Обренович, первый король Сербии (род. 1854).
 15 марта — Н. П. Боголепов, министр просвещения России.
 5 августа — Виктория, императрица Германии.
 22 июля — Н. Л. Эллерт, русский декоратор, художник.
 11 августа — Франческо Криспи, итальянский политик и государственный деятель, сподвижник Джузеппе Гарибальди, премьер-министр Италии в 1887—1891 и 1893—1896 годах (род. 1818).
 12 августа — Нильс Норденшёльд, шведский мореплаватель и исследователь Арктики.
 9 сентября — Анри де Тулуз-Лотрек, французский живописец-постимпрессионист.
 14 сентября — Уильям Мак-Кинли, 25-й президент США (1897—1901).
 1 октября — Абдур-Рахман, эмир Афганистана с 1880 года (род. ок. 1844).
 7 ноября — Ли Хунчжан, китайский государственный деятель и дипломат (род. 1823).

Нобелевские премии 
Все Нобелевские премии вручались впервые.
 Физика — Вильгельм Конрад Рентген — «В знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, названных впоследствии в его честь».
 Химия — Якоб Хендрик Вант-Гофф — «В знак признания огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического давления в растворах».
 Физиология и медицина — Эмиль Адольф фон Беринг — «За работу по сывороточной терапии, главным образом за её применение при лечении дифтерии, что открыло новые пути в медицинской науке и дало в руки врачей победоносное оружие против болезни и смерти».
 Литература — Сюлли-Прюдом — «За выдающиеся литературные достоинства, высокий идеализм, художественное совершенство и необычное сочетание душевности и таланта».
 Премия мира — Анри Дюнан («За вклад в мирное сотрудничество народов»), Фредерик Пасси («За многолетние миротворческие усилия»).

См. также

Примечания